Гарбузовский сельский совет () — название нескольких сельсоветов на Украине.
 Гарбузовский сельский совет — сельсовет Лебединского района Сумской области.
 Гарбузовский сельский совет — сельсовет Зборовского района Тернопольской области.